Аццоли́ни () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1572 – 1645) — итальянский художник и скульптор.
  (род. 1967) — итальянский музыкант и дирижёр.
  (1837 – 1907) — итальянский архитектор.
  (род. 1940) — итальянский политик.
  (1876 – 1928) — итальянский оперный певец.
  (род. 1928) — итальянский музыкант.
  (род. 1943) — итальянский террорист.
  (род. 1983) — итальянский писатель.
  (1881 – 1967) — итальянский экономист и банкир.